Доде́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Альфонс Доде (; 1840—1897) — французький романіст і драматург.
 Леон Доде (; 1867—1942) — літературний критик, публіцист, полеміст, романіст і мемуарист, син Альфонса Доде.

Інше 
 11484 Доде (11484 Daudet) — астероїд головного поясу.

Французькі прізвища